Salles pode referir-se a:

 Salles (Altos Pirenéus), comuna francesa do departamento dos Altos Pirenéus;
 Salles (Gironda)
 Salles (Lot-et-Garonne)
 Salles (Deux-Sèvres)
 Salles (Tarn)
 Sobrenome de uma família brasileira, com membros como o diplomata Walther Moreira Salles (1912 — 2001) e os cineastas Walter Salles e João Moreira Salles

Ver também 
 Sales

Desambiguações de topônimos